Айхан Ышик (, имя при рождении Айхан Ышиян (), 5 мая 1929, Измир — 16 июня 1979, Стамбул) — турецкий .

Биография 
Родился 5 мая 1929 года в Измире, был самым младшим из шести детей. Отец Айхана умер, когда ему было 6 лет. Учился в школах Измира и Стамбула. Среди его преподавателей были Махир Из, Салах Бирсель и Рыфат Ылгаз.

В 1952 году окончил университет изящных искусств имени Мимара Синана, где учился на художника. Одновременно с учёбой в университете работал графическим дизайнером. Выиграв конкурс, о котором случайно прочёл в газете, попал в кинематограф. Первым фильмом, в котором снялся Айхан, стал исторический фильм Орхона Мурата Арыбурну «Селим I и янычар Хасан» (). Вскоре Айхан познакомился с режиссёром Омером Лютфи Акадом и стал сниматься у него. Известность Айхану принёс снятый Акадом в 1952 году фильм «Во имя закона» (), в котором Айхан вместе Гюлистан Гюзей исполнили главные роли.

Очередным успехом Айхана стал снятый Метином Эрксаном фильм «Горькая жизнь» (). Вскоре Айхан стал одним из самых высокооплачиваемых актёров Турции. Партнёршами Айхана по фильмам были многие известные актрисы, например, Тюркан Шорай, но больше всего внимания публики привлекла его совместная работа с Бельгин Дорук, с которой он снялся в серии фильмов «Мадмуазель» ().

Умер 16 июня 1979 года.

Фильмография

Примечания